Saint-Pancrace steht für:
 Saint-Pancrace (Käse)

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Pancrace (Dordogne)
 Saint-Pancrace (Savoie)

Siehe auch:
 St Pancras
 Saint-Pancré